Oita (prefectuur), een Japanse prefectuur
Oita (stad), een stad in Japan